E=mc² steht für:
 ein physikalisches Konzept, siehe Äquivalenz von Masse und Energie
 ein Musikalbum von Mariah Carey, siehe E=MC² (Album)
 ein Musikalbum von Count Basie and his Orchestra, siehe The Atomic Mr. Basie

EMC2